Francesc Casanova (director), director de la pel·lícula No et tallis ni un pèl (1992), amb Ramon Madaula i Mercè Lleixà com a protagonistes.
 Francesc Casanova i de Mir (Sant Cugat del Vallès 1813 – Barcelona 1898), president de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre entre 1871 i 1872, i vicepresident de l'Ateneu Barcelonès el 1875-1876.
 Francesc Casanova i Estorch (Olot, 1907 – 1969), flabiolaire, violinista i compositor de sardanes.